Dóm tér (Firenze)
Dóm tér (Milánó)
Dóm tér (Pécs)
Dóm tér (Pisa)
Dóm tér (Szeged)
Dóm tér (Temesvár)